Gommerville puede referirse a: 

 Gommerville, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Gommerville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.